Valle Hermoso puede referirse a:

 Estación Valle Hermoso (Córdoba), estación ferroviaria de la provincia de Córdoba, Argentina;
 Estación Valle Hermoso, estación ferroviaria de la provincia del Chubut, Argentina
 Valle Hermoso, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 Valle Hermoso, localidad de la Provincia de La Rioja, Argentina;
 Valle Hermoso, localidad de la Provincia de Mendoza, Argentina;
 Valle Hermoso, localidad de la Provincia de Misiones, Argentina;
 Valle Hermoso, localidad de Chile;
 Valle Hermoso, localidad de Ecuador; o
 Valle Hermoso, localidad de México.
 Valle Hermoso, localidad de Bolivia.
 Valle Hermoso Central, barrio de Bolivia.